Muscat puede referirse a:
 Muscat ottonel, una uva blanca;
 Muscat d'Alsace, vino de Alsacia;
 Muscat Club, equipo de fútbol de Omán;
 Manny Muscat, futbolista australiano;
 Joseph Muscat, político maltés;
 Kevin Muscat, exfutbolista y entrenador australiano;
 Emma Muscat, cantautora, modelo y pianista maltesa;
 Zach Muscat,  futbolista maltés;
 Tyler Muscat, deportista canadiense que compite en taekwonda;
 Fernando Muscat, baloncestista español;
 Rowen Muscat, futbolista maltés;
 Alex Muscat, futbolista maltés;
 Jessika Muscat, cantante maltesa;
 Nikolai Muscat, futbolista maltés.